Тейссен () — нидерландская фамилий. Известные носители:

 Тейссен, Антуан Хюберт (1906—1982) — католический прелат.
 Тейссен, Вальтер (1877—1943) — нидерландский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Тейссен, Гербен (род. 1998) — бельгийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Тейссен, Кес (род. 1975) — нидерландский шашист (международные шашки), чемпион Нидерландов 2003—2007 годов.
 Тейссен, Феликс (1933—2022) — нидерландский писатель.
 Тейссен, Франс (род. 1952) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру.